Gugești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gugești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea
 Gugești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui